Списъкът не претендира за пълна изчерпателност, но е добро начало.

Телекомуникационно инженерство